Eiff ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm von Eiff (1921–1998), deutscher Mediziner
 Hansjörg Eiff (1933–2019), deutscher Diplomat
 Peter Eiff (* 1966), deutsch-amerikanischer Filmproduzent und Verleiher
 Wilhelm von Eiff (1890–1943), deutscher Maler und Glaskünstler